Sala Al Jadida peut désigner :

 Sala Al Jadida, une ville nouvelle édifiée dans les années 1990, qui constitue un quartier de la ville de Salé, dans l'arrondissement Hssaine ;
 Sala Al Jadida, une circonscription électorale de la préfecture de Salé ;
 Sala Al Jadida, une ancienne préfecture créée parallèlement à la préfecture de Salé Médina par scission de la préfecture de Salé (qui a alors disparu), dont le territoire – tout comme celui de la préfecture de Salé Médina – a été réintégré dans celui de la préfecture de Salé (réapparue).